Кардона — замок и город в Каталонии.
 Кардона — город в Уругвае.
 Кардона — династия правителей Кардоны и её отдельные представители.

Персоналии 
 Кардона, Ирвин (род. 1997) — французский футболист, выступающий на позиции нападающего за «Монако».
 Кардона, Маноло (род. 1977) — колумбийский актёр.
 Кардона, Марк (род. 1995) — испанский футболист.
 Кардона, Мигель (род. 1975) — американский педагог.
 Кардона, Мэтт (род. 1985) — американский рестлер, также известный как Зак Райдер.
 Кардона, Раймонд (ум. 1335) — кондотьер.
 Кардона, Рене (1906—1988) — мексиканский актёр, кинорежиссёр, продюсер, писатель, сценарист и монтажёр эпохи «Золотого века мексиканского кинематографа».
 Кардона, Хосе Миро (1902—1974) — кубинский политик, премьер-министр Кубы (1959).
 Кардона, Хуан (род. 1974) — колумбийский бегун на длинные дистанции, который специализируется в марафоне.
 Кардона, Хуан Батиста (1511—1589) — епископ.
 Кардона, Хулиан (род. 1997) — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Кардона, Эдвин (род. 1992) — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Монтеррей» и сборной Колумбии.